Абсорбционные светофильтры обладают спектральной избирательностью, обусловленной неодинаковым поглощением света в различных диапазонах длин волн оптического излучения.

Понятие и применение

Распространение 
Наиболее распространены абсорбционные светофильтры из цветных оптических стёкол, а также из окрашенных органических веществ.

Достоинства и недостатки

Достоинства 
К основным достоинствам стеклянных абсорбционных светофильтров относится постоянство их оптических характеристик, сравнительно высокая устойчивость к тепловым и другим воздействиям. Заданные спектральные свойства стеклянных абсорбционных светофильтров, получают, складывая вместе несколько различных стёкол.

Недостатки 
Желатиновые абсорбционные светофильтры просты в изготовлении и отличаются большим разнообразием оптических характеристик, однако они механически непрочны, плавятся при нагревании, быстро выцветают и поэтому менее распространены, чем стеклянные.

Применение 
Широко используют абсорбционные светофильтры в фотографии.

Примечания 
 Фото-кино техника, энциклопедия

Оптика
Аксессуары объектива